A 2022-es Roland Garros női egyéni tornájának selejtezőjében 128 játékos vett részt a 3 fordulós selejtezőn a főtábla első fordulójába jutást jelentő 16 helyért május 16. és 20. között.

A magyar játékosok közül a selejtezőben Jani Réka Luca vett részt, míg a világranglistán elfoglalt helye alapján Bondár Anna, Udvardy Panna és Gálfi Dalma közvetlenül a főtáblán indulhatott. Jani Réka Luca a selejtező harmadik körében szenvedett vereséget, de szerencsés vesztesként feljutott a főtáblára.

Kiemelések

A főtáblára kvalifikációt szerzett versenyzők

Szerencsés vesztesek

Sorsolási tábla

Első csoport

Második csoport

Harmadik csoport

Negyedik csoport

Ötödik csoport

Hatodik csoport

Hetedik csoport

Nyolcadik csoport

Kilencedik csoport

Tizedik csoport

Tizenegyedik csoport

Tizenkettedik csoport

Tizenharmadik csoport

Tizennegyedik csoport

Tizenötödik csoport

Tizenhatodik csoport

Jegyzetek

Források
 A kvalifikáció sorsolása és eredményei

N1S